Az 1974-es wimbledoni teniszbajnokság női versenyét az amerikai Chris Evert nyerte a szovjet Olga Morozova előtt.

Kiemeltek 

  Billie Jean King (Negyeddöntős)
  Chris Evert (Bajnok)
  Evonne Goolagong (Negyeddöntős)
  Rosie Casals (Negyedik kör)
  Virginia Wade (Elődöntős)
  Kerry Melville (Elődöntős)
 - 
  Olga Morozova (Döntős)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

1974 a teniszben